Эйдан Дивайн — канадский актёр английского происхождения.

Биография 
Эйдан Дивайн родился в Великобритании и иммигрировал со своей семьей в Канаду в возрасте 15 лет. Начал актёрскую карьеру в Монреале.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Актёры Канады
Актёры XXI века